Дајана Кругер (), по рођењу Дијана Хајдкригер (; Хилдесхајм, 15. јул 1976), немачко-америчка је глумица и модел.

Филмографија 

|-
| 2002. || Мој идол || -{Mon idole}- || Клара Брустал ||
|-
| 2002. || Клавир || -{The Piano Player}- || Ерика||
|-
| 2003. || Божић Бата || -{Michel Vaillant}- || Џули Вуд ||
|-
| 2003. || Ни за, ни против || '-{Ni pour, ni contre (bien au contraire)}- || -{La call-girl}- ||
|-
| 2004. || Национално благо || -{National Treasure}- || Абигејл Чејс ||
|-
| 2004. || Нарко || -{Narco}- || -{La fille du night-club}- ||
|-
| 2004. || Друга жена || -{Wicker Park}- || Лиса ||
|-
| 2004. || Троја || -{Troy}- || Јелена Тројанска ||
|-
| 2005. || Френки || -{Frankie}- || Френки ||
|-
| 2005. || Срећан божић || -{Joyeux Noël}- || Ана Соренсен ||
|-
| 2006. || Збогом, Бафана || -{Goodbye Bafana}- || Глорија Грегори ||
|-
| 2006. || Мост заборављених јунака || -{Brigades du tigre, Les}- || Констанс Радецки||
|-
| 2006. || Бетовен || -{Copying Beethoven}- || Ана Холц ||
|-
| 2007. || Национално благо: Књига тајни || -{National Treasure: Book of Secrets}- || Абигејл Гејтс (Чејс) ||
|-
| 2007. || || -{L'Âge des Ténèbres}- || Вероника Стар ||
|-
| 2007. || Лов у Босни || -{The Hunting Party}- || Мирјана ||
|-
| 2008. || Господин Нободи || -{Mr. Nobody}- || Ана ||
|-
| 2009. || Проклетници || -{Inglourious Basterds}- || Бриџет фон Хамерсмарк ||
|-
| 2011. || Безимени || -{Unknown}- || Џина ||
|-
| 2016. || || -{The Infiltrator}- || Кети Ерц ||
|-
| 2017. || Ниоткуда || -{Aus dem Nichts}- || Катја Шекерджи || 
|-
| 2018. || Добродошли у Марвен || -{Welcome to Marwen}- || Деја Торис || 
|-
| 2019. || || -{The Operative}- || Рејчел || 
|-
| 2022. || 355 || -{The 355}- || Мари Шмит ||
|-
| 2022. || Марлоу || -{Marlowe}- || Клер Кевендиш ||
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Немачке глумице
Немачке манекенке
Америчке глумице
Добитници награде Сателит
Биографије живих особа